Novi članovi lige:

ispali iz SuperLige nakon sezone 1996/97.:

plasirali se iz Segunde Divisao nakon 1996/97.:

Konačna ljestvica Lige de Honre 1997/1998.

Ut = odigrano utakmica;  Pob = pobjede;  N = neriješeno odigrane utakmice;  Por = porazi;  Pos = postignuti pogodci;  Pri = primljeni pogodci; RP = razlika pogodaka; Bod = bodovi; P = prvak; I = ispali iz lige (u razigravanju); Pla = plasirali se u višu ligu

 
Liga de Honra